Les cassides de la patate douce sont des espèces d'insectes coléoptères de la famille des Chrysomelidae qui se nourrissent principalement sur des plantes du genre Ipomoea (famille des Convolvulaceae), et en particulier sur les plants de patate douce.

On en connait plusieurs espèces, appartenant notamment aux genres Cassida et Aspidimorpha, qui se rencontrent en particulier en Océanie.

Dans les territoires français la plus commune est Aspidimorpha quinquefasciata, originaire d'Afrique, appelée « petite tortue » à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.

Espèces 
 Genre Aspidimorpha
 Aspidimorpha aurata
 Aspidimorpha convolvuli (espèce endémique de la Nouvelle-Calédonie)
 Aspidimorpha deusta
 Aspidiomorpha miliaris
 Aspidimorpha quinquefasciata
 Genre Cassida
 Cassida bivittata (chrysomèle rayée de la patate douce)
 Cassida circumdata
 Cassida papuana
 Genre Chirida
 Chirida bipunctata

Notes et références  

Chrysomelidae

Ravageur de la patate douce

Insecte ravageur